James Gibson – nuotatore britannico
 James Gibson – calciatore nordirlandese
 James Gibson – psicologo statunitense

 Jimmy Gibson (James Davidson Gibson) – calciatore scozzese